Gigi Fernández e Nataša Zvereva erano le detentrici del titolo, ma hanno perso in semifinale contro Arantxa Sánchez Vicario e Helena Suková.

Sánchez Vicario e la Suková hanno battuto in finale 6–4, 6–2 Amanda Coetzer e Inés Gorrochategui.

Seeds 

  Gigi Fernández /  Nataša Zvereva (semifinali)
  Larisa Neiland /  Jana Novotná (terzo turno)
  Arantxa Sánchez Vicario /  Helena Suková (campioni)
  Lori McNeil /  Rennae Stubbs (quarti di finale)
  Pam Shriver /  Elizabeth Smylie (terzo turno)
 n/a
  Jill Hetherington /  Kathy Rinaldi (secondo turno)
  Katrina Adams /  Manon Bollegraf (terzo turno)

 Amanda Coetzer /  Inés Gorrochategui (finale) 
 Sandra Cecchini /  Patricia Tarabini (quarti di finale) 
 Patty Fendick /  Meredith McGrath (terzo turno) 
 Magdalena Maleeva /  Manuela Maleeva-Fragnière (primo turno) 
 Evgenija Manjukova /  Leila Meskhi (secondo turno) 
 Debbie Graham /  Brenda Schultz (terzo turno) 
 Elna Reinach /  Julie Richardson (quarti di finale) 
 Mercedes Paz /  Caroline Vis (primo turno)

Tabellone

Finali

Top Half

Sezione 1

Sezione 2

Bottom Half

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

US Open 1993